Константин Константинович Завья́лов (1910—1975) — советский , деятель образования, Заслуженный учитель школы РСФСР (1957), Почётный гражданин Петрозаводска (1973).

Биография 
Родился в семье рабочего-ткача, в советское время - писателя. Мать - домохозяйка, после Октябрьской революции - медсестра. Окончил девятилетку в г. Иваново. 

В 1931 году окончил Ленинградский педагогический институт.

В 1931—1932 годах — преподаватель рабочих курсов Петрозаводского городского отдела народного образования (ГорОНО), в 1932-1933 гг. - преподаватель обществоведения в 4-й образцовой школе фабрично-заводского обучения.

В 1933—1941 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации, секретарь Петрозаводского городского комитета ВКП(б).

В 1941—1947 годах — секретарь Беломорского городского комитета ВКП(б). В 1947—1948 годах — заведующий партийной школой ЦК КП(б) Карело-Финской ССР, в 1848-1952 гг. преподаватель истории ВКП(б) республиканской партшколы.

В 1953—1954 годах — заместитель директора по воспитательной работе и преподаватель истории 40-й средней школы г. Петрозаводска, директор 23-й средней школы г. Петрозаводска.

В 1956 году — директор средней школы на улице Анохина в г. Петрозаводске.

В 1956—1966 годах — организатор и первый директор Петрозаводской школы-интерната № 1, с 1966 г.  — преподаватель школы-интерната № 1, организатор по внешкольной и внеклассной воспитательной работе с учащимися школы № 40.

В 1974 году вышел на пенсию.

Избирался депутатом Петрозаводского городского совета (1945—1951 гг.). Награждался Почётными грамотами Верховного Совета Карело-Финской ССР за помощь в уборке снега на Кировской железной дороге в годы Великой Отечественной войны, работу в области образования.

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. С. 339—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)
 Кондратьев, В. Г. Педагоги Карелии. Масштаб личности и неоценимый опыт [Текст : электронный ресурс] / Кондратьев Василий Григорьевич // Краеведческие чтения : материалы 4-й научной конференции (16-17 февраля 2010 г.) / сост. Н. П. Новикова (Петрозаводск : Национальная библиотека Республики Карелия, 2011. — С. 56-61/
 Петричева И. Рассеивающий тьму : исполн. 100 лет со дня рождения почет. гражданина Петрозаводска, заслуж. учителя РСФСР Константина Константиновича Завьялова (1910—1975) / Ида Петричева // Лицей. — 2010. — № 6/7. — С. 20
 Филимонов, А. И. Почетные граждане города Петрозаводска / [авт.-сост. Филимонов Андрей Иванович]. — Петрозаводск : [б. и.], 2010. — 186 с.
 Иванов П. В. Развитие педагогической мысли в Карелии в послевоенный период (1945—1959 гг.) / П. В. Иванов // Партийно-политическая работа среди трудящихся в условиях социализма. — Петрозаводск, 1977. — С. 121—124.

Ссылки 
 Национальный архив Республики Карелия. Завьялов Константин Константинович
 Национальный музей Республики Карелия. Завьялов Константин Константинович
 Завьялов Константин Константинович. К 100-летию со дня рождения
 Почётные граждане Петрозаводска

Примечания 

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Персоналии:Беломорск
Педагоги Карелии
Почётные граждане Петрозаводска
Персоналии:Петрозаводск